Ахмад Бобокулов (тадж. Аҳмад Бобоқулов; 1931—1990) — таджикский советский оперный певец (драматический тенор), педагог. Народный артист СССР (1971).
 Гюльчехра Бахретдиновна Бобокулова (род. 19.11.1977) — российская убийца.